Dodowa steht für:

 Dodowa (Ghana), Ort in Ghana
 Dodowa (Fluss), Fluss in Ghana

Dodowa ist der Familienname folgender Personen:

  Gita Dodowa (* 1982), bulgarische Dreispringerin